Златан Теодор Дудов (; 30 января 1903, Цариброд, Болгария (ныне город принадлежит Сербии) — 12 июля 1963, Фюрстенвальде (Шпре)) — немецкий кинорежиссёр, коммунист.

Биография 
Златан Дудов родился в Цариброде 30 января 1903 года в семье железнодорожника Тодора Дудова. В 1918 году вместе с отцом участвовал в забастовке рабочих железных дорог. После смерти отца переехал в Берлин учиться на архитектора.

Однако вскоре Дудов перестал появляться на занятиях: он стал посещать театральные студии и школы, но средств на обучение у него не было. Чтобы скопить денег и прокормиться, Дудов нанялся портовым грузчиком. Осенью 1923 года, располагая необходимой суммой, поступил в драматическую школу Эммануила Райхера. Под видом корреспондента болгарской газеты попал на съёмки «Метрополиса» Фрица Ланга и стал его помощником.

В 1925—1929 слушал курс по истории театра в Берлинском Университете. Благодаря поддержке профессора Макса Германа плдключился к работе одного из агитпропколлективов, где сделал свои первые постановки. Именно Макс Герман помог своему студенту получить командировку в Москву. Там Златан Дудов познакомился с Сергеем Третьяковым, Владимиром Маяковским, Осипом Бриком, Сергеем Эйзенштейном. Именно эта поездка послужила причиной знакомства Дудова с Бертольтом Брехтом. Дудов так вспоминает об этом:
«…Уже через несколько минут завязался интересный и необыкновенно продуктивный профессиональный разговор. Я изложил ему свои взгляды и был очень удивлён, когда к концу разговора понял, что являюсь горячим приверженцем его дела. Он интересовался мной и моей работой, а когда через четыре часа я покидал его квартиру, он предложил мне работать вместе. У меня было радостное ощущение, что наша совместная работа началась ещё во время разговора».

В начале тридцатых годов Дудов снял документальный фильм «В каких условиях живёт берлинский рабочий?». Вскоре после этого приступил к работе над сценарием, в центре которого была газетная заметка о самоубийстве молодого безработного. При этом юноша выбросился из окна четвёртого этажа, оставив на подоконнике свои часы. Этот жест, факт, отсылавший к социальному статусу и экономическому положению берлинского рабочего тридцатых годов, стал одним из ключевых эпизодов будущего фильма. Сценарий заинтересовал Брехта, который пригласил к участию писателя Эрнста Отвальта. Втроём им удалось быстро подготовить основу, и уже в августе 1931 года Дудов снял первые пробы. В работе над фильмом также принял участие композитор Ханс Эйслер. Несмотря на серьёзные финансовые проблемы, «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?» был завершён уже к концу года, а в начале 1932 года его уже смотрела цензурная комиссия. После продолжительных баталий фильм вышел на экраны. Совместная киноработа Дудова, Брехта, Отвальта, Ханнса Эйслера и Эрнста Буша пользовалась огромной популярностью.

Приход к власти в Германии нацистов вынудил эмигрировал во Францию, где сотрудничал с поэтом и сценаристом Жаком Превером, режиссёром Рене Клером и композитором Арманом Бернаром. Итогом этого сотрудничества стал фильм «Мыльные пузыри».

Златан Дудов вернулся в Берлин (ГДР) сразу после падения нацистского режима и окончания войны. Там он занял пост одного из руководителей киностудии DEFA, фактически стал формировать новый облик немецкого кино, нового зрителя.

Златан Дудов погиб в автомобильной катастрофе 12 июля 1963 года во время съёмок фильма «Кристина». Похоронен на Доротеенштадтском кладбище в Берлине.

Фильмография 
 1930 — «В каких условиях живёт берлинский рабочий» / Zeitprobleme: Wie der Berliner Arbeiter wohnt
 1932 — «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?» / Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt?
 1934 — «Мыльные пузыри» / Seifenblasen
 1949 — «Хлеб наш насущный» / Unser täglich Brot
 1950 — «Семья Бентин» / Familie Benthin
 1952 — «Женские судьбы» / Frauenschicksale
 1954 — «Сильнее ночи» / Stärker als die Nacht
 1956 — «Капитан из Кёльна» / Der Hauptmann von Köln
 1959 — «Заблуждения любви» / Verwirrung der Liebe
 1963 — «Кристина» / Christine. Незавершённый; реконструирован в 1974 году

Литература 
 
 «Куле Вампе, или Кому принадлежит мир? Брехт, Эйслер, Дудов». — М.: Свободное Марксистское Издательство, 2011.
 Hermann Herlinghaus, Zlatan Dudow. Berlin, 1965.

Примечания

Ссылки 

Коммунисты Германии
Похороненные на Доротеенштадтском кладбище
Кинорежиссёры Германии